Die Handball-Bundesliga 2020/21 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Liqui Moly Handball-Bundesliga 2020/21) war die 43. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 55. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 1. Oktober 2020 und endete mit dem letzten Spieltag am 27. Juni 2021.

Deutscher Meister wurde der THW Kiel vor der punktgleichen SG Flensburg-Handewitt, ausschlaggebend war der direkte Vergleich der beiden Teams. Auf Grund der COVID-19-Pandemie gab es in der Saison 2019/20 keine Absteiger, so dass die Saison 2020/21 erstmals seit 2000/01 wieder mit 20 Mannschaften startete. Aufsteiger waren der HSC 2000 Coburg und TUSEM Essen, die beide, zusammen mit den Eulen Ludwigshafen und der HSG Nordhorn-Lingen, nach der Saison wieder in die 2. Bundesliga zurück mussten.

Modus 
In dieser Saison spielten 20 Mannschaften im Modus Jeder gegen Jeden mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2021, die vier Letztplatzierten steigen in die 2. Liga ab. Die erstplatzierte Mannschaft qualifiziert sich zu der Teilnahme an der EHF Champions League.

Statistiken

Tabelle 

*Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand das DHB-Pokal-Finale erst im Juni 2021 statt. Als Pokalsieger erhielt der TBV Lemgo einen Startplatz für die EHF European League.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen für besonders interessante Spiele größere Heimspielstätten bzw. für weniger interessante kleinere.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga

Einzelnachweise 

Handballsaison 2020/21
2020